The Lucky One steht für:

 The Lucky One – Für immer der Deine, US-amerikanisches Filmdrama (2012)
 The Lucky One (Lied),  Popsong von Uku Suviste (2020)

Siehe auch:
 The Lucky Ones, US-amerikanische Filmkomödie (2008)
 The Lucky Ones (Lied), Lied der estnischen Künstlerin Kerli (2012)